Aitaussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aitaussaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Aitaussaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar